Геокчай:

 Гёйчай — город и административный центр Гёйчайского района Азербайджана.
 Гёйчай — река в Азербайджане.